Al-Walid ist der Name folgender Herrscher und Feldherrn:
 al-Walid I. (668–715), Kalif der Umayyaden in Damaskus
 al-Walid II. (706–744), Kalif der Umayyaden in Damaskus
 Al-Abbas ibn al-Walid († 750), arabischer Feldherr
 Chālid ibn al-Walīd (584–642), arabischer Feldherr

Al-Walid oder Walid ist der Name folgender Personen:
 Abu l-Walid (1967–2004), tschetschenischer Widerstandskämpfer
 Ahmad Walid (* 1956), afghanischer Sänger
 al-Walid ibn Talal (* 1955), saudischer Milliardär
 Walid Dschumblat (* 1949), libanesischer Politiker
 Walid Nakschbandi (* 1968), deutscher Journalist
 Walid Nassar (* ≈1970), libanesischer Bauingenieur und Politiker
 Walid Regragui (* 1975), marokkanisch-französischer Fußballspieler und marokkanischer Fußballtrainer
 Walid Soliman (Autor) (* 1975), tunesischer Schriftsteller und Übersetzer

Al-Walid ist der Name folgender Orte:
 al-Walid (Irak), Stadt im Irak

Siehe auch:
 Waleed